Флоро:

 Флоро — полуостров, расположенный к югу от города Аделаида в Южной Австралии.
 Флоро, Бенито (род. 1952) — испанский футбольный тренер.
 Флоро Флорес, Антонио (род. 1983) — итальянский футболист, нападающий «Дженоа».

См. также 
 Сан-Флоро — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Катандзаро.